Bolton har flere betydninger:
 Bolton – by i Greater Manchester, England
 Bolton Wanderers F.C. – fodboldklub i England
 Bolton, Cumbria, England
 Bolton, East Riding of Yorkshire, England
 Bolton, Northumberland, England
 Bolton, Skotland
 Bolton, West Yorkshire, England